Samuel Costa (skiër), Italiaans noordse combinatieskiër 
 Samuel Almeida Costa, Portugees voetballer